Ву́лиця Куту́зова — назва вулиць у різних населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР.

Вулиця Кутузова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Кутузова — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Кутузова — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Кутузова — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Кутузова — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Кутузова — вулиця в місті Одеса.

Колишні назви 
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Захисників України у місті Балта 
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Івана Мазепи в місті Бершадь Вінницької області.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Пробитівка у місті Білопілля
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Дмитра Чередниченка у місті Бориспіль.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Олега Онікієнка в місті Бровари Київської області.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Небесної Сотні у місті Ватутіне.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Липова у місті Вишневе.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Братів Котенків у місті Вінниця.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Катерини Зарицької у місті Волочиськ.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Морської піхоти у місті Дніпро.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Калинової у місті Дунаївці.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Петра Калнишевського у місті Заводське.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Гетьмана Виговського у місті Звягель
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Галини Домбровської в місті Здолбунів Рівненської області.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Марії Феньвеші в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Запорозьких козаків у місті Ізмаїл.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Орлика в місті Ірпінь Київської області.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Іршава.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Генерала Алмазова в Печерському районі Києва;
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Івана Кожедуба в Деснянському районі міста Києва, в селі Троєщина
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Володимира Великого у місті Кам'янське.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Свободи у місті Козятин.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Киричанська у місті Коростишів.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Польська у місті Костопіль.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Петра Сагайдачного у місті Красилів.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Сергія Гришина в місті Кропивницький.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Холодноярської у місті Лебедин.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в місті Любомль Волинської області.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Петра Сагайдачного в місті Мала Виска Кіровоградської області.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Сухомлинського у місті Малин.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Володимира Великого у місті Марганець.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Максима Кривоноса в смт Млинів Рівненської області.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Козирівська у місті Ніжин.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Івана Богуна у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Соломії Крушельницької у місті Нововолинськ.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Свободи у місті Носівка.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Сім’ї Козачковських у місті Переяслав.
 Вулиця Кутузова — колишня назва Гостинної вулиці в місті Подільськ Одеської області.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Умивальня в місті Полонне Хмельницької області.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Олександра Мудренка у місті Радомишль.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Олега Тарасюка у місті Рівне.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Литовська у місті Сарни.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Данила Галицького в місті Сокиряни Чернівецької області.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Казимира Малевича у місті Суми.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Гайдамацька у місті Тальне.
 Вулиця Кутузова — колишня назва Празької вулиці в місті Тячів Закарпатської області.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Академіка Вернадського в місті Хмельницький.
 Вулиця Кутузова — колишня назва провулку Сосюри в місті Ходорів Львівської області.
 Вулиця Кутузова — колишня назва Гайдамацької вулиці в місті Христинівка Черкаської області.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Олекси Алмазова у місті Чернівці.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Івана Сірка у місті Чернігів.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Северина Наливайка у місті Хуст.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Анатолія Горчинського у місті Фастів.
 Вулиця Кутузова — колишня назва вулиці Захисників України у місті Шпола.

Вулиця Кутузова — вулиця в місті Гомель.
 Вулиця Кутузова — вулиця в місті Мінськ.

Вулиця Кутузова — вулиця в місті Владикавказ.
 Вулиця Кутузова — вулиця в місті Єкатеринбург.
 Вулиця Кутузова — вулиця в місті Калінінград.
 Вулиця Кутузова — вулиця в місті Москва.

Вулиці, названі на честь людей